Zkratka SHR může označovat:
 Stable Hybrid Release (SHR) – komunitní distribuce operačního systému Linux pro chytré telefony
 Severočeský hnědouhelný revír (SHR) – hospodářské označení pro těžební oblast mostecké uhelné pánve
 SHR – IATA kód letiště Sheridan County Airport v okrese Sheridan County, Wyoming, USA
 Správa státních hmotných rezerv, též Správa hmotných rezerv (SSHR)

Zkratky